Тере́нтьев (Тере́нтьева) — русская фамилия, ведущая происхождение от древнеримского имени Терентий (Terentius). Этимология восходит к части Марсового поля, где зарывали алтарь Дита и Прозерпины, периодически проводя Терентинские игры.

Известные носители

А 
 
 
 Терентьев, Анатолий Павлович (род. 1946) — советский хоккеист (с мячом).
 
 Терентьев, Антон Владимирович (род. 1941) — российский военачальник, заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками РФ (1995—1997), генерал-полковник.

Б

В 
 Терентьев, Валентин Александрович (1910—1965) — советский государственный деятель, инженер.
 
 
 Терентьев, Владимир Петрович (род. 1946) — российский врач, профессор, медицинских наук, вице-президент Российского научно-медицинского общества терапевтов. Заслуженный врач России.

Г 
 Терентьев, Геннадий Терентьевич (псевдоним Ухтер Мучи; 1929—2006) — советский чувашский актёр, режиссёр, драматург, переводчик.
 Терентьев, Георгий Кириллович (1823—1904) — русский священник, исследователь истории и культуры саамов.
 Терентьев, Герасим Львович (1864—1922) — русский жандармский полковник.
 Терентьев, Григорий Григорьевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Терентьев, Гурий Никитич (1898—1964) — советский военный деятель.

Д 
 Терентьев, Денис Сергеевич (род. 1992) — российский футболист.

И 
 Терентьев, Иван Николаевич (1908—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Терентьев, Игорь Герасимович (1892—1937) — поэт, театральный режиссёр.

К 
 Терентьев, Кирилл Александрович (род. 1979) — российский футболист.

Л 
 Терентьев, Леонид Леонидович (1904—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

М 
 Терентьев, Макар Леонтьевич (1903—1986) — депутат Верховного Совета БАССР, председатель Госплана БАССР.
 Терентьев, Максим Фёдорович (род. 1992) — российский футболист.

Н

О 
 Терентьев, Олег Александрович (1950—2020) — российский военачальник, генерал-майор.

П 
 Терентьев, Павел Викторович (1903—1970) — советский зоолог.

С 
 Терентьев, Савва (род. 1985) — российский блогер.

Ф

Ю



Составные фамилии 
 Терентьев-Катанский, Анатолий Павлович (?—1998) — учёный-востоковед, автор книг по истории и культуре Китая.

Топоним 
 Терентьев — село в Ровненской области Украины.